LJN — американский производитель игрушек и издатель компьютерных игр, существовавший с 1970 по 1995 год. Компания выпускала коллекции игрушек, а также компьютерные игры по мотивам фильмов и телешоу с участием звезд.

История 
Компания зарегистрирована в 1970 году как «LJN Toys Ltd.» в нью-йоркском районе Мидтаун Джеком Фридманом, который позднее основал несколько других компаний, занимающихся игрушками, самые заметные из которых — THQ и Jakks Pacific. В дальнейшем главный офис компании был перенесен в Линдхерст (Нью-Джерси).

Название «LJN» взято по первым буквам имени Lewis J. Norman, которое представляет собой имя Нормана Дж. Льюиса с измененным порядком слов, на чью компанию по производству игрушек в 1960-х годах работал Фридман в должности торгового представителя. Некоторое время Льюис поддерживал LJN финансово, но позднее продал свою долю китайскому инвестору.

С самого начала LJN выпускала игрушки и фигурки по множеству популярных франшиз, включая такие фильмы как Индиана Джонс и храм судьбы, Инопланетянин, Гремлины, Bionic Six.

В 1985 году компания была выкуплена за 66 или 67 млн долларов компанией MCA, входящей в холдинг компаний Universal Music Group, которая в середине 1980-х скупала компании с целью увеличения доходов от продажи сопутствующей своим фильмам атрибутики и подобной продукции. Основатель Джек Фридман покинул компанию два года спустя. Следующей его компанией стал THQ (первоначально Toy HQ), которая поначалу также специализировалась на компьютерных играх, основанных на популярных франшизах.

В 1987 году LJN открыла направление деятельности в виде публикации компьютерных игр для игровой приставки NES. Для LJN это был первый опыт работы с компьютерными играми, но не для МСА, которая в то время имела совместное предприятие с Atari по разработке игр и другого ПО для домашних игровых систем и аркадных автоматов на основе различных продуктов МСА.

В 1989 году, после провала подразделения LJN Entertech, выпускавшего реалистичное игрушечное оружие, стоившее MCA падением продаж в 79,5 % во втором квартале 1989 года, компанию было решено продать. Покупателем стал издатель Acclaim Entertainment, расплатившийся к 1990 году деньгами и собственными акциями в объеме от 30 до 50 % суммы сделки.

Acclaim избавился от игрушечного подразделения, и LJN полностью сконцентрировалось на издании компьютерных игр по франшизам. В эпоху приставок третьего поколения Nintendo с целью обеспечения качества серьезно ограничивала количество выпускаемых игр на своей системе NES для конкретного разработчика. Это вынуждало компании наподобие Acclaim использовать свои подразделения и дочерние компании для обхода такого положения. Но даже когда в середине 1990-х Nintendo отменило данное правило, Acclaim использовала LJN для выпуска нескольких игр для Super Nintendo и Game Boy.

LJN была исключительно издателем компьютерных игр. Компания самостоятельно не разработала ни одной игры.

В 1995 году LJN совместно с Flying Edge и Arena Entertainment (другими студиями, издававшими игры на системах Sega) были переведены во внутреннюю структуру Acclaim. LJN как самостоятельная компания перестала существовать.

В 2000 марка LJN была кратковременно использована Acclaim для издания игры Spirit of Speed 1937 на платформе Dreamcast.

Коллекции игрушек 

 255 Computer Command Cars
 Advanced Dungeons & Dragons
 Baby Blinkins
 Back to the Future Part II
 Baseball Talk
 Bionic Six
 Boy George
 Brooke Shields
 Dune
 E.T.
 Emergency!
 Entertech
 Ethosrox
 Gremlins
 Indiana Jones and the Temple of Doom
 Magnum, P.I.
 Michael Jackson
 Oodles
 Photon
 Plantsters
 Punisher
 Road Rovers
 Road Stars
 Roll 'n Rocker
 Rookies
 Rough Riders
 Suckers
 S.W.A.T
 Switch Force
 Thundercats
 Tigersharks
 Tiny Dinos
 Video Art
 Voltron
 Who Framed Roger Rabbit
 Wrestling Superstars
 The Terminator

Компьютерные игры

Примечания